Bertil Antonsson (1921-2006) – lottatore svedese
 Hans Antonsson (1934) – ex lottatore svedese
 Marcus Antonsson (1991) – calciatore svedese
 Mikael Antonsson (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese